Наумовщина — топоним в России.

 Наумовщина (Большой Полом) — упразднённая в 1994 году деревня в Кильмезском районе Кировской области. Находилась на территории современного Рыбно-Ватажского сельского поселения. Малая родина Героя Советского Союза Владимира Трофимовича Кудрина.
 Наумовщина — прежнее название упразднённого села Захаровское возле деревни Прокшино Медынского района Калужской области.
 Наумовщина — прежнее название деревни Ратигора в Алёховщинском сельском поселении Лодейнопольского района Ленинградской области.